Бесараб — фамилия, происходящая от исторической области Бессарабии, наиболее распространённая в Украине, России и Молдавии.

Известные носители 
 Бесараб, Анатолий Николаевич (род. 1937) — украинский советский деятель, председатель колхоза. Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва.
 Анна Бесараб — валашская принцесса и болгарская царица, вторая жена Видинского царя Ивана Срацимира.
 Бесараб, Николай Алексеевич — прапорщик Вооруженных сил Украины, кавалер ордена «За мужество» ІІІ степени.
 Бесараб, Павел Вадимович (род. 1996) — украинский футболист, защитник новокаховского клуба «Энергия».
 Бесараб, Юрий Алексеевич (род. 1975) — украинский спортсмен, режиссёр, бывший сценарист и PR-менеджер GSC Game World.

См. также 
 Басараб
 Бессараб

Примечания 

Страницы значений:Однофамильцы
Страницы значений по алфавиту